Kriemhild Hausmann (1934-2020),  atleta alemanya 
 Raoul Hausmann (1886–1971), artista i escriptor austríac
 Robert Hausmann (1852-1909),  violoncel·lista alemany